Arero, une ancienne subdivision administrative de la province de Sidamo ;
 Arero, un district actuel de la région Oromia.